

Letteratura
L'ultima stazione – opera teatrale del 1941 di Beniamino Joppolo
L'ultima stazione – romanzo del 1960 di Wilson Tucker
L'ultima stazione - Il romanzo degli ultimi giorni di Tolstoj – romanzo del 1990 di Jay Parini

Cinema
L'ultima stazione (Die letze Station) – film del 1998 di Bogdan Dreyer